Михаил Николаевич Авдулин (? — 1832) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.

Биография 
В военную службу вступил в 1799 году в лейб-гвардии Гусарский полк. Затем служил в Екатеринославском кирасирском полку, откуда 13 сентября 1807 года переведён поручиком в Кавалергардский полк. 11 февраля 1810 года произведён в штабс-ротмистры.

Принимал участие в Отечественной войне 1812 года и 4 сентября был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 1068 по кавалерскому списку Судравского и № 2435 по списку Григоровича — Степанова)

За отличие во втором сражении при Полоцке (6 октября) Авдулин получил орден св. Владимира 4-й степени (в донесении князя Витгенштейна сказано: «При начале сражения находился под жесточайшим огнём, примером своим ободрял нижних чинов и был ранен в ногу черепом от бомбы»), а за сражение на Березине ему к этому ордену был прибавлен бант.

Далее Авдулин участвовал в Заграничном походе, причём 14 января 1813 года за отличие был произведён в ротмистры.

9 февраля 1816 года Авдулин получил чин полковника, 23 августа 1817 года переведён в Псковский кирасирский полк и 23 марта следующего года был назначен командиром этого полка. 12 декабря 1824 года Авдулин был произведён в генерал-майоры и назначен состоять по кавалерии. В 1826 году он вышел в отставку и скончался в 1832 году.

Его брат Алексей также был генерал-майором.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — , 2009.
 История кавалергардов и Кавалергардского Её Величества полка с 1724 по 1 июля 1851года. — , 1851.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Ссылки 
 Авдулин Михаил Николаевич

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники сражения при Березине‎
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалергарды
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн